Shibata – miasto w Japonii, w prefekturze Niigata
 (27879) Shibata – planetoida z pasa głównego asteroid

Osoby o tym nazwisku:
 Ai Shibata – japońska pływaczka
 Hidekatsu Shibata – japoński seiyū
 Kuniaki Shibata – japoński bokser
 Mizuho Shibata – japońska zapaśniczka
 Yasuhiro Shibata – japoński skoczek narciarski